Burnt Mills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Mills (Maryland)
 Burnt Mills (New Jersey)
 Burnt Mills (North Carolina)
 Burnt Mills (Pennsylvania)
 Burnt Mills (Pennsylvania)
 Burnt Mills Hills (Maryland)
 Burnt Mills Knolls (Maryland)
 Burnt Mills Manor (Maryland)
 Burnt Mills Village (Maryland)